Ghiyath al-Din Baysonghor (1397 - 1433), príncep timúrida fill de Xahrukh
 Baysonghor Mirza (Hisor, 1477/1478- riu Audaj, 1499), príncep timúrida net d'Abu-Saïd 
 Baysunkur ibn Yakub, emir dels ak koyunlu (1490-1492)